
Termin -{AHH}- ima više značenja.

 Citohrom P450, familija 1, član A1, enzim
 Represor arilnog ugljovodoničnog receptora, gen
 Artur Henri Halam, engleski pesnik